Сезон 1973-1974 года стал 57-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Филадельфия Флайерз». «Лётчики» завоевали свой первый Кубок Стэнли, став первой командой не из «Оригинальной шестёрки», выигравшей Кубок Стэнли. И произошло это уже на седьмой год существования «Филадельфии».

Регулярный сезон 
«Лётчики из Филадельфии», получившие прозвище «Бандиты с большой дороги» (Broad Street Bullies), как за свой жёсткий, а часто и жестокий стиль игры, так и из-за местоположения своей ледовой арены на Броуд-стрит, обошли «Чикаго» в борьбе за первое место в Западном дивизионе, прервав, тем самым, трёхлетнюю гегемонию «Ястребов». «Филадельфия» всего лишь на очко отстала от «Бостона» – победителя в Восточном дивизионе и регулярном чемпионате. Кроме того, игроки «Брюинз» заняли четыре первых места в списке лучших бомбардиров по итогам регулярного сезона.
 И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки

Плей-офф Кубка Стэнли

¼ финала

½ финала

Финал

Награды 
В этом сезоне НХЛ учредила новый приз – Джек Адамс Авард, награда, ежегодно вручаемая Ассоциацией журналистов Национальной хоккейной лиги тренеру, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды. Приз назван именем легендарного игрока и тренера Джека Адамса, двукратного обладателя Кубка Стэнли в качестве игрока, трёхкратного в качестве тренера и четырёхкратного как генерального менеджера.

Команды всех эвёзд

Статистика игроков

См. также 
 Обладатели Кубка Стэнли
 Матч всех звёзд НХЛ

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1973 год в хоккее
1974 год в хоккее